Glaubwürdigkeit steht für:

 Glaubwürdigkeit, Maß der Bereitschaft des Adressaten, die Aussage einer anderen Person als gültig zu akzeptieren
 Glaubwürdigkeit (Recht), wichtige Eigenschaft eines Zeugen im Rahmen der richterlichen Beweiswürdigung
 Glaubwürdigkeit (Spieltheorie), Ausdruck für das Vertrauen, das der Gegenspieler den Ankündigungen des Spielers entgegenbringt, und damit ein mögliches Maß der Reputation und Konsequenz des Spielers als Person

 Siehe auch